Ducat de Túscia (longobard, i després feu carolingi)
 Gran Ducat de Toscana